Rokin (Amsterdam), de bebouwde kade langs het, deels gedempte, gelijknamige water in het centrum van Amsterdam
Rokin (metrostation), een metrostation in Amsterdam